La route nationale 107 peut désigner à la fois :

 Route nationale 107 en Italie
 Route nationale 107 en France métropolitaine
 Route nationale 107 en Slovénie

Voir aussi